Алу:

 Алу, Джеффри Томас — американский музыкант, фотограф, художник-график и астроном-любитель.
 Алу — вулкан в Эфиопии в области Афар.
 Алу — посёлок в уезде Рапламаа, Эстония.
 Алу — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Алу — мыза в уезде Рапламаа, Эстония.
 Алу — община в уезде Батсат, провинция Лаокай, Вьетнам.
 АЛУ — блок процессора, служащий для выполнения арифметических и логических преобразований над данными.